Цитен може бити:

 Цитен (бај Анклам), општина у округу Остфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Цитен (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Цитен (Барним), општина у округу Барним, у њемачкој покрајини Бранденбург.